Head over Heels – album Pauli Abdul
 Head over Heels – album Cocteau Twins
 „Head over Heels” – singel zespołu ABBA
 „Head over Heels” – singel zespołu Cocteau Twins

Zobacz też